

Geografia

Austria 
 Sankt Sigmund im Sellrain – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Italia 
 Sankt Sigmund – nome tedesco di San Sigismondo, frazione del comune di Chienes nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Pagine correlate 
 San Sigismondo – pagina di disambiguazione